Rio Pauini kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Pauini (vattendrag i Brasilien, lat -7,78, long -67,08), Amazonas, 
 Rio Pauini (vattendrag i Brasilien, lat -1,71, long -62,83), Amazonas, 

Robotskapade Brasilienförgreningar